NGC 1040-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Perseus
 NGC 1040-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Perseus